Mauerstraße steht für:

 Mauerstraße (Berlin)
 Mauerstraße (Düsseldorf)
 Mauerstraße (Lutherstadt Wittenberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Lutherstadt Wittenberg
 Mauerstraße (Quedlinburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg
 Mauerstraße (Tallinn)